Les Ataniks est une race fictive de la série télévisée Stargate SG-1.

Les Ataniks sont une race avancée qui fut détruite par les Goa'ulds il y a plusieurs siècles. Ils ont développé des bracelets qui permettent d'augmenter considérablement les capacités physiques et mentales. Ces bracelets semblaient être le seul moyen de défense utilisé par les Ataniks. Cependant, leurs corps développèrent une immunité à ces bracelets, les menant à leur fin. Quatre bracelets furent retrouvés par la Tok'ra Anise lors d'une mission archéologique. SG-1 utilisèrent ces bracelets pendant quelque temps, mais ils développèrent des anticorps qui rendirent ces bracelets inutilisables. Trois des quatre bracelets découverts par Anise furent détruits lors de l'explosion d'un vaisseau-mère Goa'uld en construction.

Peuple de Stargate